Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1974 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Rosie Casals und Billie Jean King. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Peggy Michel gegen Helen Gourlay und Karen Krantzcke, das Goolagong und Michel in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1974